Sterling poate fi:

 Liră sterlină, moneda Regatului Unit
 Sterling Resources, companie petrolieră din Canada
 Sterling Knight, actor american la Disney Channel și la Cartoon Network